Naselja u Norveškoj:

Herøy (Møre og Romsdal, Norveška), okrug Møre og Romsdal
Herøy (Nordland, Norveška), okrug Nordland